Назив Барања може да се односи на:

Географија 
 Барања, географски регион подељен између Мађарске и Хрватске
 Барањска жупанија, жупанија у Мађарској
 Осјечко-барањска жупанија, жупанија у Хрватској

Историја 
 Барањска жупанија (бивша), жупанија средњовековне Краљевине Угарске (11-16. век)
 Барањска жупанија (бивша), жупанија хабзбуршке Угарске (17. век-1918)
 Банат, Бачка и Барања, покрајина Краљевине Србије и Краљевства СХС (1918-1922)
 Барањска жупанија (бивша), жупанија Баната, Бачке и Барање (1918-1921)
 Бачко-барањска жупанија, жупанија Баната, Бачке и Барање (1921-1922)
 Српско-мађарска република Барања-Баја (1921)
 Барањска жупанија (бивша), жупанија Хортијеве Мађарске (1941-1944)
 Источна Славонија, Барања и Западни Срем, српска аутономна област у Хрватској (1991-1998)

Види још 
 Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена Баната, Бачке и Барање
 Мађарска окупација Бачке, Барање, Прекомурја и Међимурја
 УНТАЕС
 Епархија осјечкопољска и барањска
 Телевизија Славоније и Барање
 Српска демократска барањска странка
 Хрватски демократски савез Славоније и Барање